Poniższa lista zawiera kraje uporządkowane według wielkości produkcji jęczmienia w 2016 roku w oparciu o dane FAO opublikowane W 2017 roku.

Linki zewnętrzne 
 Pełna Lista FAO

Przypisy 

Listy krajów według wielkości produkcji
Listy związane z rolnictwem